Escola Industrial, o Universitat Industrial, campus o conjunt monumental al carrer del Comte d'Urgell de Barcelona
 Escola Industrial de Barcelona, és l'actual institució anomenada Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
 Escola Industrial de Sabadell, a Sabadell
 Escola Industrial de Terrassa, a Terrassa